Строматеевые  — семейство морских лучепёрых рыб из отряда Scombriformes. Ранее включалось в отряд окунеобразных.

Описание 
Длина до 3 м. Тело высокое, сжатое с боков. Окраска варьирует от серебристой до голубой, иногда с пятнами. Спинной плавник один. Впереди спинного и анального плавников иногда располагаются 1—10 двувершинных плоских шипов и 3—5 тонких, удлиняющихся колючих лучей, находящихся впереди мягких. Спинной и анальный плавники примерно одинакового размера и формы, обычно серповидные. Хвостовой плавник вильчатой формы, имеет глубокую выемку. Грудные плавники заостренные, длинные. Брюшные плавники отсутствуют, за исключением молоди представителей рода Stromateus. Чешуя мелкого размера, циклоидного типа, очень легко опадающая. Боковая линия идёт высоко, следуя профилю спины, и переходит на хвостовой стебель. Края крышечной и предкрышечной костей гладкие. Крышечная кость тонкая, с 2 плоскими, короткими, слабыми шипами. Рот маленький. Зубы очень мелкие, уплощены с боков, расположены на челюстях в один ряд. Сошник и нёбные кости лишены зубов. Дополнительная верхнечелюстная косточка отсутствует. Глаза сравнительно небольшие, жировая ткань вокруг них обычно плохо развита. Позвонков 30—48.

Ареал 
Встречаются в толще воды в пределах материковой отмели и заливов тропических, субтропических и умеренных широт Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Классификация 
 Род Pampus
 Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)
 Pampus chinensis (Euphrasen, 1788)
 Pampus echinogaster (Basilewsky, 1855)
 Pampus minor Liu & Li, 1998
 Pampus punctatissimus (Temminck & Schlegel, 1845)
 Род Peprilus
 Peprilus burti Fowler, 1944
 Peprilus medius (Peters, 1869)
 Peprilus ovatus Horn, 1970
 Peprilus paru (Linnaeus, 1758)
 Peprilus simillimus (Ayres, 1860)
 Peprilus snyderi Gilbert & Starks, 1904
 Peprilus triacanthus (Peck, 1804)
 Род Stromateus
 Stromateus brasiliensis Fowler, 1906
 Stromateus fiatola Linnaeus, 1758
 Stromateus stellatus Cuvier, 1829

Примечания 

 
Семейства лучепёрых рыб